A eleição municipal de Cuiabá em 1985 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito à época era Wilson Coutinho (PDS). Foi eleito o novo prefeito o deputado federal Dante de Oliveira (PMDB), derrotando Gabriel Novis Neves (PDS).

Resultado da eleição para prefeito

Turno único 

Cuiabá-MT
1985